Saroma bezeichnet:

 die Stadt Saroma (Hokkaidō) in Japan
 den Saroma-See
 den Asteroiden (5059) Saroma
 den Saroma-See-100-km-Ultramarathon